

Geografia 
 Stokes – montagna della Nuova Zelanda
 Parco nazionale Stokes – Parco nazionale nell'Australia Occidentale
 Stokes –  census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Carolina del Nord, nella contea di Pitt

Persone 
 George Gabriel Stokes (1819-1903) – matematico e fisico irlandese
 Anthony Stokes (1988-) – calciatore irlandese

Altro 
 Stokes – unità di misura per la viscosità
 Mortaio Stokes – mortaio da trincea della Prima guerra mondiale